Юрковский — фамилия. Женская форма —

Известные носители 
 Юрковский, Анастасий Антонович (1755—1831) — российский генерал-майор эпохи наполеоновских войн.
 Юрковский, Анатолий Вильгельмович (род. 1929) — украинский политик.
 Юрковский, Виталий Станиславович (1935—1994) — украинский политик.
 Юрковский, Виктор Иванович (1954—1995) — советский футболист, вратарь, мастер спорта международного класса.
 Юрковский, Владимир Иванович (1857—?) — русский генерал.
 Юрковский, Евгений Корнильевич (1833—1899) — российский генерал-лейтенант, исправляющий дела наказного атамана Терского казачьего войска, Московский обер-полицмейстер.
 Юрковский, Мариан (1929—2005) — польский языковед, славист.
 
 Юрковский, Сигизмунд Антонович (1838? —1901) — российский и белорусский фотограф, изобретатель шторно-щелевого затвора.
 Юрковский, Фёдор Николаевич (1851—1896) — российский революционер-народник.
 Юрковский, Ян Эдмунд (1933—1989) — польский гитарист, педагог и композитор.
 Юрковский, Ян — польский поэт XVII века.



Топонимы 
 Сельсовет «Юрковский» — муниципальное образование в Тарумовском районе Республики Дагестан.
 Юрковский сельский совет — входит в состав Ореховского района Запорожской области Украины.

Вымышленные персонажи 
 Юрковский, Владимир Сергеевич — персонаж литературных произведений Аркадия и Бориса Стругацких.

См. также